Хитчин () — многозначный термин:

 Хитчин — город в Норт-Хартфордшире, Англия.
 Хитчин, Найджел (род. 1946) — английский математик.